Мейсон Эллиот Фелпс (; ,  — , , Иллинойс) — американский гольфист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Фелпс участвовал в двух турнирах. В командном он занял 15-е место, и в итоге его команда стала первой и выиграла золотые награды. В одиночном разряде он занял 6-е место в квалификации, и пройдя в плей-офф, закончил соревнование в четвертьфинале.

Ссылки 
 Мейсон Фелпс на sports-reference.com  

Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по гольфу